Regel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Regel (1845–1908), tysk-rysk botaniker
 Constantin Andreas von Regel (1890–1970), rysk-litauisk botaniker
 Eduard von Regel (1815–1892), tysk botaniker
 Friedrich Ludwig Andreas Regel (1770–1826), tysk teolog
 Fritz Regel (1853–1915), tysk geograf
 Robert Regel (1867–1920), rysk botaniker